Булков () — деревня входящая в Октябрьский сельсовет Октябрьского района Гомельской области.

География

Расположение 
В 12 км на север от районного центра городского посёлка Октябрьский, в 185 км от Гомеля, в 14 км от железнодорожной станции Рабкор, расположенной на ветке Бобруйск — Рабкор отходящей от линии Осиповичи — Жлобин.

Водная система 
На севере Воложинский канал.

Транспортная система 
Транспортная связь по просёлочной, а затем по автомобильным дорогам отходящим от городского посёлка Октябрьский.

В деревне 13 жилых домов (2004 год). Планировка — короткая прямолинейная улица, с ориентацией с юго-востока на северо-запад. Застройка деревянными домами усадебного типа.

Экология и природа

История 
По письменным источникам деревня известна с XIX века. По переписи 1897 года в Рудобельской волости Бобруйского повета Минской губернии. 7 жителей деревни занимались изготовлением лодок.

В 1930 году организован колхоз.

Во время Великой Отечественной войны, в апреле 1942 года, немецкие каратели убили 88 жителей. Часть из них похоронена на кладбище в могиле жертв фашизма. Во время войны 4 жителей деревни погибли на фронтах. Подпольщики Бобруйска на похищенном с немецкой типографии оборудовании и бумаге, вблизи деревни организовали подпольную типографию в которой было напечатано 55 наименований листовок тиражом 25 500 экземпляров. С ноября 1942 года издавалась газета «Бобруйский партизан».

В составе совхоза «Октябрьский» с центром в городском посёлке Октябрьский.

Население

Численность 
 2004 год — 13 дворов, 21 житель.

Динамика 
 1897 год — 6 дворов, 28 жителей.
 1916 год — 12 дворов, 70 жителей.
 1940 год — 21 двор, 115 жителей.
 1959 год — 160 жителей (согласно переписи).
 2004 год — 13 дворов, 21 житель.

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.1, кн.1. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2004. 632с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0303-9 ISBN 985-11-0302-0

См. также 

 Городские посёлки Белоруссии
 Города Белоруссии

Ссылки 

Населённые пункты Октябрьского района (Гомельская область)